Формула-2 — класс гоночных автомобилей. Также может означать:

 Европейская Формула-2 — автогоночный чемпионат, существовавший в 1967—1984 г.г.
 Формула-2 (2009—2012) — автогоночный чемпионат, существовавший в 2009—2012 г.г.
 Формула-2 (с 2017) — автогоночный чемпионат, существующий с 2017 года.